«Black Moon» puede riferirse a:

Música 
Black Moon – banda de hip hop originaria de Brooklyn
Black Moon (1957) – canción escrita por de Ned Miller
Black Moon (1992) – álbum de Emerson, Lake & Palmer;
Black Moon – canción de Black Sabbath del álbum Headless Cross
Black Moon Pyramid – álbum de Axel Rudi Pell de 1986
Black Moon – banda de black metal originaria de Concepción, Chile

Literatura, cine y televisión 
Black Moon Clan – grupo de personajes de la serie animada Sailor Moon;
Black Moon (1975) – película acerca de la guerra mundial ente los sexos;
Black Moon Rising (1986) – película dirigida por Harley Cokliss y protagonizada por Bubba Smith, Linda Hamilton, Robert Vaughn y Tommy Lee Jones acerca del automóvil homónimo.

Véase también 
Luna negra